Альфа-банк:
 Альфа-банк — российский коммерческий банк.
 Альфа-банк — белорусский коммерческий банк.
 Альфа-банк — украинский коммерческий банк.
 Alpha Bank — греческий банк.